Беєрит — мінерал
 Беєрит (скульптурна суміш)

Див. також 
 Баєрит